Nationale Volksarmee, het leger van de voormalige DDR
 Nederlandse Vereniging Acupunctuur
 Nederlandse Vereniging van Assurantieadviseurs
 Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen
 Nederlandse Vereniging voor Autisme
 Nederlands Volksliedarchief, de basis van de Nederlandse Liederenbank
 Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA), politieke partij in Vlaanderen
 Nil Volentibus Arduum (1669-1681)
 Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie